Gostilna Čot je slovenska klasična gostilna. Obratuje že od leta 1697. Na tem mestu naj bi že v rimskih časih stala furmanska postojanka. Iz tistega časa izvira tudi ime čot, saj namreč pomeni postojanska za zamenjavo konj. 
Znana je po tradicionalnih domačih slovenskih jedeh. Vsak dan skuhajo govejo juho in spečejo sveč kruh. 
Slovi po krofih, krvavicah, pečenicah,...
Leta 1965 je bila temeljito prenovljena in takšen izgled ima še danes.

Zunanje povezave 

 Uradna stran 

Škofljica
Gostilne v Sloveniji